Alejandro Mijáilovich de Rusia (en ruso: Александр Михайлович; Tiflis, 13 de abril de 1866-Roquebrune-Cap-Martin, 26 de febrero de 1933) fue un gran duque ruso y miembro de la dinastía Románov. Nieto del zar Nicolás I de Rusia, fue almirante de la flota imperial, navegante y comandante de aviación.

Biografía

Carrera naval 

El gran duque Alejandro nació en Tiflis, en la actual Georgia. Su padre fue Miguel Nikoláyevich de Rusia, hijo menor del zar Nicolás I de Rusia. Su madre fue Cecilia de Baden. Dentro de la familia era conocido con el apodo de «Sandro».

Desde joven se lo inició en la carrera naval como oficial, realizando visitas diplomáticas a Japón y el Brasil. Se diplomó en el Colegio Naval en 1885 con el rango de oficial de marina. En 1895, realizó un programa para actualizar la Armada rusa del Pacífico, y al año siguiente comenzó a dar clases en la Academia Naval.

Entre 1902 y 1903, se puso al mando del buque Rostislav en el Mar Negro. Al mismo tiempo, y hasta 1905, actuó como superintendente en jefe de diversas compañías navieras dedicadas al comercio y el transporte. Todo esto le hizo ser parte fundamental en el desarrollo de los programas para traslados a larga distancia, entrenamiento de marineros, y superintendencia dedicada al traslado de mercancías de largo recorrido. Durante la Guerra ruso-japonesa supervisó la creación de cruceros auxiliares de la Flota Voluntaria.

Hasta 1909, se dedicó principalmente a programas de reconstrucción y desarrollo de buques, pues dicho año fue ascendido al grado de vicealmirante.

La guerra 

Alejandro jugó un papel fundamental en la creación de la aviación militar rusa. Fundó una escuela de aviación para oficiales en Sebastopol en 1910, siendo más tarde jefe del Servicio Aéreo Imperial Ruso durante la Primera Guerra Mundial, siendo también inspector general de campo desde diciembre de 1916.

A principios de 1917, consciente del descontento popular contra la monarquía y el conflicto, abogó por la formación de un gobierno formado por prohombres reconocidos, mostrándose crítico con el equipo de gobierno del zar Nicolás.

La Revolución rusa 

Antes de la revolución, el gran duque solía pasar grandes períodos de tiempo en Francia, particularmente en la Costa Azul y en Biarritz, lugar al que los Románov solían acudir en sus períodos de esparcimiento, siendo un enclave habitual para la alta aristocracia europea del momento.

Cuando su sobrino-nieto el zar Nicolás II de Rusia ascendió al trono, se sabe que Alejandro mantuvo una rivalidad política con la esposa del zar, la emperatriz Alejandra Fiódorovna. Reconocía abiertamente que en los Románov existían políticas antisemitas. También le reclamó al zar que suavizara las políticas matrimoniales de corte igualitario de los Románov; siete de sus hijos contrajeron matrimonios no igualitarios, sin embargo, solamente una de sus hijas fue autorizada por el zar para hacerlo.

Al estallar la revolución, el gran duque se apoderó de un tren revólver en mano y lo trasladó a Crimea, donde fue capturado por los alemanes, que por entonces se habían apoderado de la región, siendo liberado poco después. Se trasladó con su hijo mayor, Andrés Aleksándrovich Románov, y la esposa de este, en el buque británico HMS Marlborough en diciembre de 1918, al igual que serían rescatados también su suegra, la emperatriz viuda, junto con otros Románov.

El exilio 

Mientras que su esposa y otros de sus familiares supervivientes se asentaron en Inglaterra, Alejandro desembarcó en Chipre, evidenciándose su distanciamiento de su esposa Xenia. Alejandro se instaló posteriormente en París, donde escribiría sus memorias, fuente fundamental para conocer los entresijos de la corte imperial rusa de los últimos zares. Pasó también bastante tiempo como invitado del emperador etíope Haile Selassie, estancia que plasmó en su obra Siempre un Gran Duque, y donde ayudó en la creación de la Fuerza Aérea Etíope. 

Sus últimos años los pasó en la localidad francesa de Roquebrune-Cap-Martin, en la Costa Azul. Se convirtió en el último nieto superviviente del zar Nicolás I de Rusia. Fue inhumado en dicha localidad, en presencia de su esposa Xenia, del rey Cristián X de Dinamarca y sus hijos. Cuando su esposa falleció en 1960 fue enterrada a su lado.

Matrimonio y descendencia 

En 1894, en el Palacio de Peterhof, contrajo matrimonio con la gran duquesa Xenia Aleksándrovna Románova (1875-1960), hermana del último zar de Rusia, Nicolás II. 

El gran duque Alejandro Mijáilovich conoció a su esposa Xenia desde que eran niños, siendo compañeros de juegos. Desde 1886, cuando el gran duque estaba sirviendo en la Marina, Xenia le enviaba cartas de talante amistoso, y en 1889 el propio Alejandro reconoció en una de sus cartas que creía que le gustaba. Cuando Xenia tenía 15 años ambos ya estaban pensando en casarse, sin embargo, los padres de esta se mostraban reacios al creerla demasiado joven; Alejandro, que contaba con 24 años de edad, era percibido como un hombre arrogante y de talante rudo. Fue tras la intervención del padre de Alejandro que ambos pudieron finalmente contraer matrimonio en el año 1894 en Peterhof. El padre de su esposa, el zar Alejandro III, se mostró satisfecho con la boda, si bien falleció mientras ambos cónyuges se hallaban de luna de miel.

De esta unión nacieron:

 Irina Alexándrovna (1895-1970). Casada con el príncipe Félix Yusúpov (1887-1967). Con descendencia.
 Andréi Alexándrovich (1897-1981). Casado en primeras nupcias con Elisavetta Ruffo (1886-1940), y con Nadine Mcdougall (1908-2000) en segundas nupcias. Con descendencia en ambos matrimonios.
 Fiódor Alexándrovich (1898-1968). Casado con la princesa Irene Románova (1903-1990) (divorcio 1936). Con descendencia.
 Nikita Alexándrovich (1900-1974). Casado con la condesa María Vorontsova-Dáshkova (1903-1997). Con descendencia.
 Dmitri Alexándrovich (1901-1980). Casado en primeras nupcias con la condesa Marina Serguéievna Goleníscheva-Kutúzova (1912-1969), y en segundas nupcias con Margaret Mackeller (1898-1969). Una hija de su primer matrimonio.
 Rostislav Alexándrovich (1902-1978). Casado en primeras nupcias con la princesa Alexandra Pávlovna Galítzina (1905-2006), en segundas nupcias con Alice Eilken (nacida en 1923), y en terceras nupcias con Hedwig von Chapuis (1905-1997). Con descendencia en sus dos primeros matrimonios.
 Vasili Alexándrovich (1907-1989). Casado con la princesa Natalia Galítzina (1907-1989). Con descendencia.

Ancestros

Véase también 

 Nicolás I de Rusia
 Carlota de Prusia
 Miguel Nikoláyevich de Rusia
 Xenia Románova
 Feodor Alexándrovich
 Irina Alexándrovna

Referencias 

 Alejandro III de Rusia de Henri Troyat
 ''Memorias de exilio" de Frédéric Mitterrand

Enlaces externos 

 
 Material biográfico en el sitio web de historia rusa hrono.ru

Nobles de Rusia del siglo XX
Alej
Arqueólogos del siglo XX
Alejandro Mijailovich
Nacidos en Tiflis